Gleba ist der Familienname folgender Personen:
 Gudrun Gleba (* 1960), deutsche Historikerin
 Kerstin Gleba (* 1969), deutsche Lektorin und Verlegerin
 Yuri Y. Gleba (* 1949), ukrainisch-deutscher Wissenschaftler und Unternehmensgründer